Daokou kan syfta på följande platser:

Kina 

 Daokou (häradshuvudort), Henan, 
 Daokou (socken), Shandong, 

Robotskapade Kinaförgreningar